kegyelem, a köztársasági elnök által gyakorolt egyéni kegyelemi eljárás, mely lehet eljárási kegyelem, végrehajtási kegyelem, vagy kegyelmi mentesítés.
 kegyelem, a kereszténységben az az isteni adomány, amely képessé teszi az embert az érdemszerzésre és a mennybe való bejutásra
 közkegyelem, amnesztia, melyet az Országgyűlés törvény útján gyakorolhat, és a bűncselekmények vagy bűntettesek egész kategóriáira terjed ki